Полоса везения:
 «» — американский телефильм, вышедший на канале Disney Channel в 1985 году.
 Название пятого выпуска киноальманаха «Молодость» (1984) и одной из новелл, входящей в его состав.
 Пятая серия четвёртого сезона сериала «За гранью возможного» (1998).